USS Roanoke je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Roanoke (1855) 
 USS Roanoke (CL-114) 
 USS Roanoke (CL-145)

Roanoke